De nordiske guders stamtræ er illustreret nedenfor. 

Personer af aseslægt er markeret med fed skrift og vaner er markeret med kursiv skrift. De 15 guder, der nævnes i Gylfaginning og Skáldskaparmál er markeret med rammer. Øvrige personer er jætter eller af unavngiven race. En stiplet linje angiver ægteskab eller forældreskab. For jætter, der er personifikationer af naturfænomener, er fænomenet angivet, hvor der kan være tvivl.

Familieforholdene er hovedsageligt baseret på kvadene i Ældre Edda, Gylfaginning og Skáldskaparmál. Disse kilder er af vidt forskelligt ophav, har en forskellig kildeværdi og er på mange punkter modstridende, så oversigten her er en moderne konstruktion.

Aser 

Friggs fader Fjørgynn skal ikke forveksles med gudinden Fjørgyn (også kaldet Jord)

Asynjer, hvis familieforhold ikke kan fastsættes: Saga, Eir, Fulla, Sjåfn, Lofn, Vår, Var, Syn, Hlin, Snotra og Gna.

Vaner og Lokes famile

Noter 

Nordisk mytologi